Пити — это ментальный фактор (, ), связанный со стадией

сосредоточенного поглощения (дхьяной) буддийской медитации. Согласно Буддхадаса Бхиккху, пити — это стимулирующее, возбуждающее и заряжающее энергией качество, в отличие от спокойного качества сукха.

Пити — это радостная самскара (формация), несвязанная ни с каким объектом, поэтому практикующий не может достичь её посредством желания. Это слово часто переводится как «восторг» и отличается от продолжительного медитативного ощущения «радости» или «счастья» (, ), которое представляет собой более тонкое чувство, возникающее наряду с пити.

Фактор поглощения 
В буддийской медитации развитие сосредоточенного погружения (, ) канонически описывается в терминах следующих пяти факторов:

 приложенная мысль (витакка, ),
 устойчивая мысль (вичара, ),
 радость/восторг/счастье (пити, ),
 счастье/удовольствие/блаженство (сукха),
 невозмутимость (упекха, )

Пити и сукха порождаются избавлением от пяти препятствий и душевным спокойствием. В Висуддхимагге V в. н. э. пити и сукха различаются следующим эмпирическим образом:

Пятифакторная классификация 
По мере того как медитирующий обретает успокоение (шаматха), возникает один из пяти видов физического удовольствия (пити). Это:

 Слабый восторг, который сопровождается пилоэрекцией .
 Кратковременный восторг, как слышимый «время от времени» гром.
 Идущий вниз восторг взрывается внутри тела, как волна.
 Возвышенный восторг «заставляет тело подпрыгнуть до небес».
 Наполняющий восторг кажется огромным потоком горного ручья.

Только последние два вида считаются конкретно пити. Первые четыре — это лишь подготовка к последнему, который является фактором дхьяны.

Примечания 

Понятия буддизма
Термины буддийской философии